Chrystus Dla Wszystkich Narodów (ang. Christ for all Nations lub CFAN) – bezwyznaniowa chrześcijańska organizacja misyjna i charytatywna z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, w Niemczech. Posiada również biura w Afryce, USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Singapurze, które są obsługiwane przez zatrudnionych pracowników i wolontariuszy. Finansowana jest wyłącznie z darowizn. Została założona w latach 70. XX wieku, przez misjonarza Reinharda Bonnke, który pierwszą swoją krucjatę przeprowadził w Botswanie, w 1975.

Celem organizacji jest „głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie” poprzez kampanie ewangelizacyjne („krucjaty”) i materiały drukowane. Organizacja opublikowała książki w liczbie 178 milionów drukowanych egzemplarzy, w 140 językach na całym świecie. Głównym celem organizacji jest Afryka, gdzie prowadzone są masowe krucjaty.

Kampanie ewangelizacyjne 
Kampanie ewangelizacyjne w Afryce są planowane wiele miesięcy wcześniej i odbywają się w ścisłej współpracy z Kościołami lokalnymi. Przywódcy różnych wyznań tworzą komitet planowania, w tym: luteranie, anglikanie, baptyści, prezbiterianie, metodyści, zielonoświątkowcy, charyzmatycy i wiele innych. Ważną częścią każdej krucjaty są modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie (egzorcyzm). Według organizatorów podczas krucjat zdarzają się znaki i cuda, podobnie jak w czasach biblijnych i to przyciąga setki tysięcy ludzi.

Obecnie większość kampanii ewangelizacyjnych odbywa się na stadionach sportowych lub na wielkich otwartych przestrzeniach. Podczas kampanii w Nairobi (Kenia) w 1988 roku, wzięło udział 200 tysięcy ludzi w jednym tylko spotkaniu. W Kaduna (Nigeria) w październiku 1990 roku naliczono 500 000 ludzi na krucjacie. W ciągu zaledwie 14 lat (1987-2000) w sumie ponad 53 milionów osób wzięło udział w kampaniach ewangelizacyjnych CFAN i 16 mln podjęło decyzję nawrócenia się do Jezusa Chrystusa. Nawrócone osoby są włączane do programów uzupełniających, organizowanych przez lokalne wspólnoty kościelne.

Kiedy, po nieobecności ośmiu lat w Nigerii, Reinhard Bonnke wraz z zespołem kolejny raz w 1999 roku przeprowadzili ewangelizację, aż 500 000 osób wzięło udział tylko w jednej usłudze w Benin City. 2 miliony było obecnych na spotkaniach ewangelizacyjnych w ciągu 6 dni. Następnie ewangelizacje odbywały się kolejno w nigeryjskich miastach: Port Harcourt, Calabar i Aba. W samych tych czterech kampaniach, w sumie 4 mln osób podjęło decyzję nawrócenia.

W dniu 29 kwietnia 2000 r. Reinhard Bonnke głosił do 210 000 ludzi w państwie islamskim Sudanie – na Zielonym Rynku w samym centrum stolicy Chartumie. Podczas 6-dniowej kampanii ponad 130 000 osób, głównie muzułmanów, podjęło decyzję nawrócenia. Kolejna kampania odbyła się w Etiopii. W dniach 7 do 12 listopada 2000 r. odbyła się największa kampania w 25-letniej historii CFAN. Ta wielka 6-dniowa kampania w Lagos (Nigeria) przyciągnęła łącznie 6 mln ludzi. W ostatnim spotkaniu w niedzielę, wzięło udział 1,6 mln ludzi, którzy zebrali się na ogromnym pustym terenie obok drogi ekspresowej Oshodi-Apapa w Lagos. Kampania została przygotowana przez 2000 kościołów różnych wyznań chrześcijańskich w Lagos.

Chronologiczna lista krucjat w XXI wieku

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa
 Nagranie z krucjaty w Lagos, 2017

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Organizacje chrześcijańskie
Organizacje protestanckie
Instytucje charytatywne